Муратов, Павел: Муратов, Павел Дмитриевич (1934—2020) — искусствовед, педагог.
 Муратов, Павел Павлович (1881—1950) — писатель, искусствовед, переводчик, издатель.